Лоссе́ль () — многозначный термин.

 Лоссель, Адам — французский пианист, органист и композитор.
 Лоссель — палеолитический грот близ деревни Марке, на юго-западе Франции.